Tandzijde, ook wel floss
 Floss (album), een album van The Who
 Vrije software en opensourcesoftware, soms ook FLOSS genoemd
 Floß, gemeente in Duitsland
 Floss is een dansje in Fortnite